Фазил (Фазыл) Юлдаш-оглы  (; 1872, кишлак Лойка Туркестанское генерал-губернаторство (ныне Булунгурского района Самаркандской области, Узбекистана) — 17 марта 1955, Красногвардейск Самаркандской области (ныне Булунгур) — узбекский советский народный поэт-сказитель. Один из классиков узбекской литературы.

Биография 
Сын и ученик талантливого булунгурского сказителя Юлдашшаира.

Член ВКП(б) с 1942 г. В репертуаре Фазила Юлдаш-оглы было более 40 дастанов: "Алпамыш-Батыр" , «Гороглы», "Ядгар", "Юсуф и Ахмед", "Мурад-хан", "Ширин и Шакар", "Фархад и Ширин" и др.

Фазил Юлдаш-оглы создавал дастаны и на современные ему темы: про народное восстание 1916 г. («Джизакское восстание»), про борьбу с басмачами ("Ачилдов") и др. 

Автор песен про Ленина и Сталина,  Великую Октябрьскую социалистическую революцию, про Великую Отечественную войну ("Ленин", «Отец народа», "Моя армия", "Поздравления Октябрю", "Напутствие отца" и др.).

Избранные произведения 

 На узбекском языке
 «Mamatkarim polvon»,
 «Jizzax qoʻzgʻoloni»,
 «Kunlarim» kabi dostonlari,
 «Jangchi oʻgʻlimga»,
 «Elat botir»,
 «Ota nasihati»,
 «Qurollanint»,
 «Er yigitlar, maydonga!»,
 «Jahon tinglagay»,
 «Bolalarimga»,
 «Pushkinga»
 «Зульфизар билан Авазхон»,
 «Балогардан»
 «Малика Айяр»
 «Гулшан бог». Зулфизар. Балхувон, Тошкент, 1969
 «Зевархон», Тошкент, 1970;
 На русском языке
 Алпамыш. Узбекский народный эпос. По варианту Фазила Юлдаша, М., 1958.

Награды  
 орден Ленина.

Память 
 В г. Булунгур, где похоронен поэт, создан его музей и установлен памятник.

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

Ссылки 
 [leksika.com.ua/10120712/ure/fazil_yuldash-ogli Фазил Юлдаш-оглы] 
 Фозил шоир
Сказители
Узбекские поэты
Члены КПСС